Тибуртинская дорога () — античная дорога в Древнем Риме.

Дорога была построена при консуле Марке Валерии Максиме около 286 года до н. э. и соединила Рим с Тибуром (современный Тиволи). Первоначально дорога вела к храмам Тибура, затем римские аристократы использовали дорогу, чтобы проехать до своих вилл.

Позднее дорога была проведена в область, которую населяли эквы и марсы, и стала называться Via Tiburtina Valeria. Она протянулась почти на 200 км через Апеннины в Aternum (соврем. Пескара). Дорога выходила из Рима через Тибуртинские ворота Аврелиановой стены и Эсквилинские ворота Сервиевой стены.

Примечания 

Дороги Древнего Рима
Дороги Италии